Hrvatska
Busnovi (Brestovac)

BiH
Busnovi (Prijedor, BiH)